

Architettura 
 Rolli di Genova – elenchi dei palazzi delle famiglie nobiliari di Genova

Persone 
 Antonio Rolli – pittore italiano
 Ettore Rolli – botanico e medico italiano
 Maurizio Rolli – musicista italiano
 Paolo Rolli – poeta, librettista e letterato italiano
 Torello Rolli – regista italiano